José Osorio bzw. José Osório ist der Name folgender Personen:

* José Melgoza Osorio (1912–2007), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Netzahualcóyotl